8-й Чемпионат мира по маунтинбайк-марафону (2010 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 8 августа 2010 года в немецком городе Санкт-Вендель.

Мужчины 

Время старта: 9:45
Дистанция: 107,93 км
Высота: 2.556 м

В общей сложности в гонке приняли участие 119 спортсменов, из них 107 достигли финиша, ни один гонщик не был дисквалифицирован.

Исход турнира был решён у самого финиша. Первые шестеро гонщиков финишировали в течение 10 секунд. В прошлогоднем турнире, в Австрии,  занял второе место после бельгийца . В 2010 году Паулиссен не принимал участие в турнире из-за положительной допинг-пробы на кломифен, позднее он был дисквалифицирован Бельгийской федераций велоспорта на два года.

Женщины 

Время старта: 9:00
Дистанция: 107,93 км
Высота: 2.556 м

В общей сложности в гонке приняли участие 43 спортсменки, из них 37 достигли финиша, ни одна гонщица не была дисквалифицирована.

 — победительница прошлогоднего турнира и Олимпиады 2008 года в дисциплине MTB кросс-кантри.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Санкт-Вендель:
 
 
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Чемпионаты мира в Германии
Август 2010 года
События 8 августа
Спорт в Германии в 2010 году
Спортивные соревнования в Сааре